Tafresh kan syfta på:

Iran 

 Tafresh (shahrestan), delprovins i Markazi, 
 Tafresh (kommunhuvudort), Markazi, 
 Historiska provinsen Tafresh i nuvarande Markaziprovinsen som under safavider och qajarer utgjorde en del av landskapet 'Arāq-e 'Ajam.